

Ржавець — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Ржавець — село, Задонський район, Липецька область

Ржавець — село, Харківський район, Харківська область